Diana Iovanovici Șoșoacă (ur. 13 listopada 1975 w Bukareszcie) – rumuńska prawnik i polityk, senator. Szeroką popularność zyskała w 2020 roku po opublikowaniu kilku wiadomości w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook. Wyraziła w nich swój sprzeciw w kwestii ograniczeń wprowadzonych w kraju wskutek pandemii COVID-19.  Członek Związku dla Jedności Rumunów (AUR), od 21 grudnia 2020 senator w okręgu Jassy. Po wyborach parlamentarnych stwierdziła, że początkowo chciała zrzec się mandatu, ale do zmiany decyzji zmusił ją jej mąż Alexandru Stănilă. 10 lutego 2021 została wykluczona z partii.

30 maja 2022 dołączyła do SOS Romania, partii założonej w listopadzie 2021 roku. Jest jedną z głównych antyszczepionkowych postaci pandemii COVID-19 w Rumunii. Popiera również wystąpienie Rumunii z Unii Europejskiej.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Bukareszcie
Rumuńscy politycy
Rumuńscy prawnicy
Rumuńscy senatorowie
Urodzeni w 1975